Fegen kan syfta på:
 Fegen (ort), ort i Falkenbergs kommun 
 Fegen (sjö), sjö i Falkenbergs kommun, Gislaveds kommun och Svenljunga kommun  (23,4 km²)
 Fegen (naturreservat), naturreservat och Natura 2000-område som omfattar en del av sjön Fegen